Trivial Pursuit, een bordspel met vragen over geschiedenis, sport, cultuur en andere categorieën
Tros Triviant, een spelshow van de TROS (1988-2003)